Le terme cubique peut désigner :

 en cristallographie :
 un système réticulaire cubique ;
 une structure cristalline cubique à faces centrées ;
 une structure cristalline cubique centré ;
 en mathématiques :
 une propriété relative au cube ;
 une courbe cubique ;
une équation cubique ;